Unter heißem Himmel ist der Titel folgender Werke:

 Unter heißem Himmel (Film), deutscher Film von Gustav Ucicky (1936)
 Unter heißem Himmel (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1961–1962)